Aaslaug Aasland (1890 - 1962) – avvocato e politico norvegese
 Geburg Aasland (1886 - 1970) – compositore e organista norvegese
 Karl Aasland (1918 - 1982) – politico norvegese
 Terje Aasland (1965) – politico norvegese
 Tora Aasland (1942) – politico norvegese